Lac aux Dorés peut se référer à:

Toponymes

Lac aux Dorés, un plan d'eau de la Mauricie, au Québec, au Canada. Coordonnées: lat. 47,57, long -72,66.
Lac aux Dorés, un plan d'eau de la Mauricie, au Québec, au Canada. Coordonnées: lat. 47,98, long -72,27.
Lac aux Dorés, un plan d'eau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada. Coordonnées: 49°11′00″N; 72°53′59″W.
Lac aux Dorés, un plan d'eau de la ville de Chibougamau, au Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées: 49°51′09″N; 74°21′05″W.